De Zwitserse voetbalbeker 2002/03 (Duits: Schweizer Cup 2002/03) was de 78ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 9 augustus 2002 en eindigde met de finale op 11 mei 2003 in het St. Jakob-Park in Basel. Titelverdediger FC Basel won de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club onder leiding van trainer-coach Christian Gross met 6-0 te sterk voor Neuchâtel Xamax. De eindstrijd stond onder leiding van scheidsrechter René Rogalla.

Schema

Finale

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 2002/03
Zwitsers voetbalelftal in 2002
Zwitsers voetbalelftal in 2003

2003
Bekervoetbal 2002/03